A matter of time (Gordon Giltrap), muziekalbum van Gordon Giltrap
 A matter of time (Mon Amour), muziekalbum van Mon Amour
 A Matter of Time (film), Amerikaanse film uit 1976 van Vincente Minelli
 A Matter of Time (nummer), single van de Belgische zangeres Sennek